Herzka ist der Familienname folgender Personen:

 Else Freistadt Herzka (1899–1953), österreichische Psychologin, Psychotherapeutin und Autorin
 Heinz Stefan Herzka (1935–2021), Schweizer Kinderarzt, Kinderpsychiater und Hochschullehrer
 Julius Herzka (1859–1925), österreichisch-ungarischer Schauspieler, Theater- und Stummfilmregisseur

Siehe auch:
 Hertzka